Colind de Crăciun (A Christmas Carol) este o nuvelă din 1843 de Charles Dickens 

Colind de Crăciun se mai poate referi la:
 Colind de Crăciun (film din 1908), un film mut produs de Thomas Edison
 Colind de Crăciun (film din 1910), un film mut
 Scrooge (film din 1935), o ecranizare timpurie cu sunet  
 Colind de Crăciun (film din 1938), film MGM cu Reginald Owen
 Colind de Crăciun (special TV din 1949), prima adaptare TV cunoscută  
 Scrooge (film din 1951), lansat în SUA sub denumirea Colind de Crăciun, cu Alastair Sim
 Colind de Crăciun (muzical TV din 1954), un muzical de televiziune din 1954 creat pentru serialul-antologie CBSs Shower of Stars
 Mister Magoo's Christmas Carol, un muzical de televiziune din 1962, muzică de Jule Styne
 Scrooge (film din 1970), un film muzical cu Albert Finney și Alec Guinness
 Colind de Crăciun (film din 1971), un film de animație de scurtmetraj cu Alastair Sim (voce)
 Colind de Crăciun, o emisiune TV din 1977 cu Sir Michael Hordern
 Colind de Crăciun (film din 1982), un film TV australian de animație
 Mickey's Christmas Carol, un film Disney de animație din 1983   
 Colind de Crăciun (film din 1984), un film TV cu George C. Scott
 Colind de Crăciun (teatru), piesă de teatru din 1988. Teatru interpretat de un singur actor: Patrick Stewart
 The Muppet Christmas Carol, un film din 1992 cu Michael Caine și Păpușile Muppets
 Colind de Crăciun (muzical), un muzical Alan Menken din 1994 jucat pe Madison Square Garden
 Colind de Crăciun (film din 1997), un film de animație
 Colind de Crăciun (film din 1999), un film TV cu Patrick Stewart
 Colind de Crăciun (film din 2000), un film TV cu o versiune modernizată a poveștii, cu Ross Kemp
 Colind de Crăciun: Filmul, un film de animație din 2001 cu Kate Winslet, Nicolas Cage și Michael Gambon (voci)
 Colind de Crăciun (film din 2004) (sau O poveste de Crăciun), un film muzical TV cu Kelsey Grammer, bazat pe versiune din 1994, muzicalul jucat pe Madison Square Garden 
 Colind de Crăciun (film din 2006), un film de animație
 Barbie și colindele de Crăciun (Barbie in a Christmas Carol) 2008
 Colind de Crăciun (film din 2009)  (sau O poveste de Crăciun), film cu captură 3D a interpretării actoricești, regia Robert Zemeckis, cu Jim Carrey
 Colind de Crăciun (coloană sonoră), coloana sonoră a filmului din 2009 
 Colind de Crăciun (Doctor Who), un episod special de Crăciun din 2010 al Doctor Who

Vezi și
 Scrooge (dezambiguizare)